Logan est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
 Logan Alphant (1983-), footballeur français ;
 Logan Bailly (1985-), footballeur belge ;
 Logan Brown (1998-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Logan Browning (1989-), actrice américaine ;
 Logan Couture (1989-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Logan Da Costa (1992-), karatéka français ;
 Logan Darnell (1989-), joueur de baseball américain ;
 Logan Henderson (1989-), chanteur et acteur américain ;
 Logan Griffin (1989-), acteur américain ;
 Logan Hutchings (1984-), cycliste néo-zélandais ;
 Logan Fontaine (1999-), nageur français ;
 Logan Forsythe (1987-), joueur de baseball américain ;
 Logan Griffin (1995-), cycliste néo-zélandais ;
 Logan Kensing (1982-), joueur de baseball américain ;
 Logan Lerman (1992-), acteur américain ;
 Logan MacMillan (1989-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Logan Mader (1970-), guitariste canadien ;
 Logan Mankins (1982-), joueur américain de football américain ;
 Logan Marshall-Green (1976-), acteur américain ;
 Logan Miller (1950-), réalisateur américain ;
 Logan Miller (1992-), acteur américain ;
 Logan Morrison (1987-), joueur de baseball américain ;
 Logan O'Brien (1992-), acteur américain ;
 Logan Ondrusek (1985-), joueur de baseball américain ;
 Logan Owen (1995-), cycliste américain ;
 Logan Paul (1995-), vidéaste américain ;
 Logan Pause (1981-), joueur de soccer américain ;
 Logan Pearsall Smith (1865-1946), essayiste et critique littéraire américain ;
 Logan Pyett (1988-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Logan Rogerson (1998-), footballeur néo-zélandais ;
 Logan Ryan (1991-), joueur américain de football américain ;
 Logan Schafer (1986-), joueur de baseball américain ;
 Logan Shaw (1992-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Logan Shaw (1998-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Logan Stephenson (1986-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Logan Tom (1981-), une joueuse de volley-ball américaine ;
 Logan Tomkins (1992-), rugbyman anglais ;
 Logan Verrett (1990-), joueur de baseball américain ;
 Logan Watkins (1989-), joueur de baseball américain.

Patronyme 

 Adam Logan, un champion du monde de Scrabble anglophone en 2005 ;
 Chef Logan (1725-1780), un chef mingo ;
 Chuck Logan (1942-), un écrivain américain ;
 Conrad Logan (1986-), footballeur irlandais ;
 Dany Logan, le chanteur des Pirates ;
 David Logan (1982-), un basketteur américain ;
 Devin Logan (1993-), une skieuse acrobatique américaine ;
 Elle Logan (1987-), une rameuse d'aviron américaine ;
 Erix Logan, un illusionniste italien
 Gerald Logan (1879-1951), joeur de hockey sur gazon britannique ;
 Jacqueline Logan (1901-1983), une actrice américaine populaire dans les années 1920 ;
 , un juge américain ;
 James Richardson Logan (1819-1869), un anthropologue britannique ;
 Jimmy Logan (1928-2001), un acteur britannique ;
  ;
 Johnny Logan, (1954-), un ténor irlandais ;
 Joshua Logan (1908-1988), un scénariste et metteur en scène de théâtre et de cinéma américain ;
 Karl Logan, un guitariste du groupe de heavy metal américain Manowar ;
  ;
  (1979-), un joueur de baseball américain ;
 Patrick Logan (1791-1830), un officier anglais qui participa à la guerre d'indépendance espagnole avant d'être affecté commandant de pénitencier en Australie ;
  ;
 Samantha Logan (1996-), une actrice américaine ;
 Sarah Logan (1993-), nom de ring de la catcheuse Sarah Bridges ;
 Stanley Logan (1885-1953), acteur, dialoguiste, metteur en scène et réalisateur anglais ;
 Steve Logan (1980-), basketteur américain ;

Pseudonyme 

 Louis-Xavier Valton (1971-), un dessinateur français de bande dessinée gay

Personnages de fiction 
 Logan, un célèbre personnage mutant plutôt gentil des BD et films X(-)Men, parfois y surnommé Wolverine du fait de ses griffes bien plus longues que celles d'un loup (en anglais wolf, en allemand wulf, etc.), campé par l'acteur australien Hugh Jackman au cinéma ;
 Gabriel Logan, héros des jeux vidéo Syphon Filter ;
 Johnny Logan, dit Johnny Guitare dans le film homonyme de Nicholas Ray (joué par Sterling Hayden) ;
 Michaël Logan, série de bande dessinée d'André Beautemps et Jean Van Hamme ;
 Patrick Logan, Ennemi et ex-mari d'Angie Bolen dans la série américaine Desperate Housewives ;
 Le Président Charles Logan, un personnage fictif de la série 24 heures chrono ;
 Logan-5, un personnage principal de L'Âge de cristal. Pour la série L'Âge de cristal, il s'appelle Logan-23 ;
 Logan Cale, un personnage de la série télévisée Dark Angel interprété par Michael Weatherly ;
 Logan Grimnar, un commandeur du chapitre space marine des Spaces Wolves dans le jeu Warhammer 40.000 de Games Workshop ;
 Logan Echolls, un des personnages récurrent dans la série américaine Veronica Mars ;
 Le roi Logan, premier boss du jeu Fable 3 et grand-frère du Héros ;
 Logan Huntzberger personnage principal de la série Gilmore Girls à partir de la saison 5.

Œuvres 

 Logan, est un film américain des réalisateurs Kyle Lawrence et Caleb Doyle, sorti en 2010 ;
 Logan's Run (L'Âge de cristal), un roman et film de science fiction de William F. Nolan ;
 Logan, un film américain réalisé par James Mangold, sorti en 2017.

Toponymie

Australie
 Logan City, une ville voisine de Brisbane dans le Queensland

Canada
 Logan, une circonscription électorale au Manitoba

États-Unis

Comtés

Villes 
 Logan, dans le Dakota du Nord ;
 Logan, dans l'Iowa ;
 Logan, dans le Kansas ;
 Logan, une localité de l'Ohio ;
 Logan, une localité de l'Utah ;
 Logan, en Virginie-Occidentale ;
 North Logan, dans l'Utah ;
 Loganville, en Géorgie ;
 Logan, ville fantôme dans le Nevada.

Townships 
 Logan Township, Michigan ;
 Logan Township, Minnesota ;
 Logan Township, New Jersey ;
 Logan Township, Pennsylvanie ;
 Logan, Nouveau-Mexique ;
 West Logan, Virginie-Occidentale.

Quartiers 
 Logan, un quartier de la ville de Philadelphie en Pennsylvanie

Géographie 
 Logan, un fleuve australien du Queensland qui traverse la ville du même nom ;
 Mont Logan, une montagne du Yukon, point culminant du Canada ;
 Mont Logan, une montagne du Québec, dans le massif des Chic-Chocs ;
 Logan Mountains, massif montagneux du Canada ;
 Mont Logan dans l'État de Washington au Nord-Ouest des États-Unis ;
 Logan Canyon, un canyon du Nord de l'Utah aux États-Unis ;
 Logan Pass, un col du Glacier National Park dans le Montana aux États-Unis ;
 Logan Creek Patrol Cabin, cabane en rondins servant de station de rangers dans le comté de Flathead, dans le Montana, aux États-Unis.

Divers 
 Aéroport international Logan de Boston dans le Massachusetts aux États-Unis ;
 Aéroport international de Billings Logan dans le Montana ;
 Logan, une voiture à bas prix produite par Renault et Dacia ;
 Logan, un terme anglais décrivant de grandes pierres si bien équilibrées qu'une poussée minime suffit pour les faire bouger ;
 le Saphir Logan est un saphir de 423 carats.

Voir aussi 
 
Prénom écossais
Prénom épicène
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme
Patronyme écossais
Homonymie de townships